Velika nagrada Nice 1947 je bila šestnajsta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 20. julija 1947 v Nici.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947